Francesco Ceci – calciatore sammarinese
Francesco Ceci – ciclista italiano